Jeziernik (powiat Człuchowski), een plaats in het Poolse district Człuchowski, woiwodschap Pommeren
 Jeziernik (powiat Nowodworski), een plaats in het Poolse district Nowodworski, woiwodschap Pommeren